Frans Peeters (1953-), homme politique belge
Frans Peeters (1956-), tireur sportif belge